Kümmerer steht für:

 Kümmerer (Tier), ein krankes oder geschwächtes Tier
 Kümmerer (Organisation), umgangssprachlich für eine Person, die eine Sonderaufgabe übernimmt

Kümmerer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kümmerer (1914–2008), deutscher Orientalist und Bibliothekar
 Harro Kümmerer (* 1944), deutscher Ingenieur, Mathematiker und Hochschullehrer
 Klaus Kümmerer (* 1959), deutscher Chemiker
 Wilhelm Kümmerer (1850–1928), deutscher Theaterschauspieler, siehe Wilhelm Wilhelmi (Schauspieler)

Siehe auch: